Disney Junior Portugal est une chaîne de télévision par câble et satellite portugaise.

Histoire 
Au , elle a remplacé Disney Cinemagic.

Identité visuelle (logo)

Voir aussi 
Disney Cinemagic Portugal
Disney Channel Portugal

Liens externes

Disney Channel
Chaîne de télévision au Portugal